Ukko-Pekka ("gubben Pekka") kan bland annat avse:

 President Pehr Evind Svinhufvud (vars smeknamn givits åt en del av de nedannämnda).
 Det tunga snabbtågslokomotivet Hr1 (först kallat P1), som byggdes i 22 exemplar 1937–1957.
 Det finska militärgeväret M/39, en variant av Mosin-Nagant.
 Ångbåten  med hemmahamn i Åbo.
 Bron Ukko-Pekka (bro) i Nådendal, mellan fastlandet och Luonnonmaa.

Se även 
 Ukko
 Pekka